Arlette Testyler (1933-), juive française, dont la famille est originaire de Pologne, survit à la Rafle du Vélodrome d'Hiver et l'internement au camp de transit de Beaune-la-Rolande, témoin de la Shoah.

 Charles Testyler (1927-2018) à Paris), français d'origine polonaise, survivant de la Shoah. Avec son épouse, Arlette Testyler, témoin de la Shoah.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif